hokej na trawie
 hokej na lodzie
 hokej in-line
 hokej na wrotkach
 unihokej
 skater hokej
 bandy
 ringette